Рафаэль Надаль — победитель турнира; в четвертьфинале им переигран прошлогодний чемпион — Роджер Федерер.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  'Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)
  Ришар Гаске ''(Второй раунд)

<li>  Станислас Вавринка (Второй раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Первый раунд)
<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Милош Раонич (Третий раунд)
<li>  Николас Альмагро (Первый раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Первый раунд)
<li>  Жиль Симон (Первый раунд)
<li>  Ежи Янович (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Western & Southern Open 2013